USS West Virginia ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al estado de West Virginia.

 fue un crucero acorazado de la clase Pennsylvania.
 fue un acorazado de clase la clase Colorado.
 es un submarino nuclear de la clase Ohio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos